Sternschanze steht für:
 Hamburg-Sternschanze, ein Hamburger Stadtteil
 Bahnhof Hamburg Sternschanze
 eine Festungsanlage, siehe Schanze (Festungsbau)
 Sternschanze (Lahnau), eine Festungsanlage bei Biebertal
 eine Festungsanlage in Magdeburg, siehe Fort Berge
 eine Festungsanlage auf der Insel Lindau
 einen 2014 erschienenen Roman der deutschen Schriftstellerin und Journalistin Ildikó von Kürthy, der größtenteils in dem gleichnamigen Hamburger Stadtteil spielt
 eine Festungsanlage in Pöls-Sauerbrunn, siehe Pöls (ehemalige Gemeinde)#Die Sternschanze bei Schloss Sauerbrunn, Steiermark/Österreich

Siehe auch:
 Sternschanzenpark in Hamburg